Dean Sewell (13 de abril de 1972) é um ex-futebolista profissional jamaicano, que atuava como defensor.

Carreira 
Dean Sewell integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1972
Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Seleção Jamaicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998